Peneboui est une reine de la  de l'Égypte antique et probablement l'une des épouses du roi Djer. Son nom figure sur des plaques d'ivoire de cette époque et dans les annales de la  de règne du roi Djer.

Biographie 
Peneboui porte le titre de Oueret-hetes (« Grande du sceptre de Hetes »). Cela la désigne comme une épouse royale. Son nom, Peneboui, peut se traduire par « Siège des deux maîtres ». La mort de Peneboui est gravée sur la pierre de Palerme de la  de règne du roi Djer. Selon Wolfgang Helck, la reine aurait pu mourir décapitée car le hiéroglyphe désignant une dame qui devait également être une reine  décédée est juxtaposé à celui d'un hanneton décapité. Son titre est « celle qui voit Horus ». Malheureusement, son nom est très difficile à lire, il pourrait être écrit avec trois symboles de poisson.

Découverte 
Il existe au moins trois plaques d'ivoire représentant la reine Peneboui. Deux ont été trouvées dans la nécropole du roi Djer à Abydos, l'autre (très endommagée) à Saqqarah dans une tombe anonyme. Ces plaques sont des annales annuelles. Elles montrent des représentations de plusieurs cérémonies, comme un sacrifice humain et la présentation d'objets cultuels. Le centre de la gravure montre deux figures de reines décédées. Elles sont représentées sous forme de bustes avec des têtes et des coiffures féminines, reposant sur des piédestaux décorés de palais. Du sang s'écoulent de leurs fronts, symbolisant la mort de ces deux femmes, les hiéroglyphes en légende signifiant simplement « mourir » ou « mort ». Autrefois, ces jaillissements de sang étaient faussement interprétées comme des ornements de fleurs ou des diadèmes en forme de serpent.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Index égyptologique
Reine de l'Égypte antique
Ire dynastie égyptienne